Blumenberg kan syfta på:

 Hans Blumenberg (1920–1996), tysk filosof
 Hans-Christoph Blumenberg (1947–), tysk filmregissör